Nipperdey ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nipperdey (1821–1875), deutscher Klassischer Philologe
 Hans Carl Nipperdey (1895–1968), deutscher Jurist und Dekan
 Otto Nipperdey (1924–2006), deutscher Germanist
 Thomas Nipperdey (1927–1992), deutscher Historiker
 Vigdis Nipperdey (* 1944), deutsche Juristin und Politikerin (CSU)